Итобаал I (Итто-баал, Этбаал; «близость Баала» или «Баал с ним»; , Ito-ba‘al или Eth-ba‘al, ) — царь Тира и, возможно, Сидона в первой половине IX века до н. э., основавший новую династию.

Биография

Исторические источники 
Итобаал I упоминается в цитатах из , сохранившихся в трудах Иосифа Флавия «» и «Иудейские древности». В свою очередь, Менандр позаимствовал приводимые им свидетельства непосредственно из имевшихся в архивах Тира хроник. Также о Итобаале I и его дипломатических связях с правителями Северного Израильского и Иудейского царств сообщается в Библии.

Датировка правлений властителей Тира X—IX веков до н. э. основывается на упоминании в одной из надписей о получении в 841 году до н. э. правителем Ассирии Салманасаром III дани от тирского царя Баалезора II. Для уточнения датировок используется свидетельство Иосифа Флавия о том, что между восшествием на тирский престол царя Хирама I Великого и основанием Карфагена Дидоной прошло сто пятьдесят пять лет и восемь месяцев. На основании этих данных правление Итобаала I датируется первой половиной IX века до н. э., а в качестве более точных дат упоминаются различные периоды с 889 по 847 год до н. э. включительно.

Получение власти над Тиром 
В исторических источниках сообщается, что царь Тира Фелет был убит верховным жрецом богини Астарты Итобаалом. Убийца сам взошёл на царский престол, правил тридцать два года и умер, прожив шестьдесят восемь лет. Преемником Итобаала I был его сын Баалезор II. На основании ономастических исследований предполагается, что Итобаал I мог иметь родственные связи с династией тирских правителей, основанной Хирамом I Великим.

В «Иудейских древностях» сообщается о годичной засухе и вызванном ею голоде, поразившими Финикию при Итобаале I. Со ссылкой на Менандра Эфесского Иосиф Флавий утверждал, что засуха прекратилась только благодаря обрядам, совершённым тирским царём. Возможно, это может свидетельствовать о том, что и получив царскую власть Итобаал I продолжил оставаться верховным жрецом, совмещая светскую и религиозную власть над Тиром. Однако так как в других древних источниках после восшествия на престол Итобаал I в качестве духовного лидера Тира не упоминается, он мог и сложить с себя жреческий сан.

В Библии Итобаал I назван не царём Тира, а правителем Сидона (: «Ефваал, царь Сидонский»). Вероятно, в то время Тирское и Сидонское царства были объединены под властью этого монарха. Однако в относящихся к 870-м годам до н. э. ассирийских источниках Сидон упоминается как независимое от правителя Тира владение. Возможно, к тому времени власть Итобаала I на эти города уже не распространялась. Однако позднее Тир и Сидон снова могли объединиться под властью Итобаала I и его ближайших преемников.

Расширение владений 
Итобаал I смог распространить свою власть и на отдалённые от Тира земли Финикии (включая Берит), а также на часть острова Кипр. Предполагается, что упомянутый Иосифом Флавием недостаток продовольствия мог стать причиной основания при Итобаале I наиболее ранних тирских колоний: Ботриса (современный Батрун) и Аузы в Северной Африке. В правление этого царя в Тире был построен новый порт, укрепивший торговые связи города с Кипром и Египтом.

Отношения с Северным Израильским царством 

В «Третья книге Царств» упоминается о дипломатических контактах Итобаала I с правителями Северного Израильского царства Омри и Ахавом. Археологические находки свидетельствуют, что при Ахаве финикийское влияние в его столице Самарии и других городах его царства было очень велико. Согласно Библии, по просьбе Ахава царь Итобаал I предоставил израильскому правителю материалы для обширного строительства, которое тот вёл в Самарии и Мегиддо.

В Библии также сообщается о браке дочери Итобаала I Иезавели с царём Ахавом ( и ). Возможно, именно этому браку посвящён , упоминающий брак израильского царя и тирской принцессы. Предполагается, что исполнение Итобаалом I должности жреца Астарты до его восшествия на престол, объясняет столь рьяную приверженность Иезавели культу финикийских богов. Соглавно Библии, влияние Иезавель на супруга привело к тому, что почитание бога Баала получило широкое распространение в Северном Израильском царстве. Это привело царицу к конфликту с пророком Илиёй (). Вероятно, пример отца, убившего своего предшественника на престоле, повлиял на решение Иезавели несправедливым смертным приговором устранить Навуфея (). К правлению Итобаала I относится и установление тесных контактов правителей Тира с властителями Иудейского царства.

Отношения с Ассирией 
Упомянутое в Библии укрепление тирско-израильского союза стало ответом Итабаала I и Ахава на всё возраставшую угрозу военного конфликта с Ассирией. Вероятно именно в связи с ассирийской экспансией в Ботрисе тирцами была построена крепость.

Хотя в ассирийских источниках Итобаал I не упоминается, однако в «Анналах Ашшурнацирапала II» сообщается о выплате дани некоторыми из финикийских владетелей (в том числе и неназванным по имени царём Тира). Первую такую дань этот правитель Ассирии получил от царей Тира, Сидона, Библа и Арвада в 877 или 876 году до н. э., когда находился с армией в лагере на берегу реки Оронт. В 867 или 866 году до н. э. Ашшурнацирапал II совершил новый поход в Левант и снова получил большу́ю дань с царей Тира, Сидона, Библа, Махаллата, Маица, Каица в Амурру и Арвада. Среди полученных товаров в анналах упоминаются различные металлы (золото, серебро, олово, медь), слоновая кость и обезьяны. Неизвестно, был ли царь Тира вовлечён в 853 году до н. э. в борьбу правителей Леванта, Палестины и Финикии с ассирийским царём Салманасаром III, и принимали ли тирцы участие в битве при Каркаре. Вероятно, что к Итобаалу I может относиться надпись на стеле, в которой посланцы неназванного по имени правителя Тира упоминаются среди пяти тысяч лиц, присутствовавших при торжественном открытии  ассирийского царя в Нимруде.

Смерть 
Хотя точная дата смерти Итобаала I неизвестна, он должен был скончаться не позднее 841 года до н. э., так как к тому времени относится свидетельство о выплате ассирийцам дани новым тирским царём Баалезором II.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в X веке до н. э.
Умершие в IX веке до н. э.
Цари Тира
Цари Сидона
Правители Азии IX века до н. э.
Персонажи Ветхого Завета